Katzell steht für:

 Katzell, Ebene in Niger, siehe Kadzell

Personen:

 Raymond A. Katzell (1919–2003), US-amerikanischer Psychologe